Kerkplein 12 (Broek in Waterland), een rijksmonument in Broek in Waterland
 Kerkplein 12 (Harderwijk), een monumentaal pand in Harderwijk
 Kerkplein 12 (Hoorn), een gemeentelijk monument in Hoorn (Noord-Holland)
 Kerkplein 12 (Moordrecht), de Nederlands Hervormde kerk van Moordrecht
 Kerkplein 12 (Ninove), een monumentaal pand in Ninove
 Kerkplein 12 (Ootmarsum), een monumentaal pand in Ootmarsum
 Kerkplein 12 (Sint Odiliënberg), een rijksmonument in Sint Odiliënberg 
 Kerkplein 12 (Vollenhove), een rijksmonument in Vollenhove